Иван Йосифов Буреш (15 декабря 1885, София, Болгария — 8 августа 1980, там же) — болгарский зоолог, член Болгарской АН (1929).

Биография 
Родился 15 декабря 1885 года в Софии. В 1904 году поступил в Софийский университет, который окончил в 1909 году. Во время учёбы в Софийском университете был направлен на практику в Пражский и Мюнхенский университеты, также во время учёбы в Софийском университете основал энтомологическую станцию. В 1927 году основал Болгарский орнитологический центр. В 1914 году был избран директором Научно-природоведческого музея в Софии. Данную должность он занимал 33 года. С 1947 по 1959 год занимал должности директора Зоологического института и Софийского зоопарка. С 1959 года — на пенсии.

Скончался 8 августа 1980 года в Софии в возрасте 94—х лет, прожив долгую и плодотворную жизнь.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены изучению насекомых, палеозоологии и истории естествознания.
 1924—26 — Автор монографической сводки по пещерной фауне.
 1929—43 — Автор монографической сводки по фауне чешуекрылых.
 1933—42 — Автор монографической сводки по герпетологической фауне.
 1956 — Автор монографической сводки по насекомым — вредителям сельского и лесного хозяйства Болгарии.
 Описал 5 новых родов и 107 видов насекомых фауны Болгарии.

Членство в обществах 
 Почётный член Русского энтомологического общества.
 Почётный член Чехословацкого зоологического общества.
 Почётный член Чехословацкого энтомологического общества.
 Почётный член ряда других научных обществ.

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 Биографические сведения.
 Дата рождения с биографией на Liveinternet (Kakula).
 Биография на Wikilinque.

Родившиеся в Софии
Умершие в Софии
Учёные по алфавиту
Зоологи по алфавиту
Зоологи Болгарии
Академики Болгарской академии наук